Tom Sutcliffe – giornalista britannico
 Tom Sutcliffe – politico inglese
 Tom Sutcliffe – critico musicale inglese

Pagine correlate 
 Sutcliffe
 Thomas Sutcliffe